

Architettura 
 Bauhaus – scuola di architettura tedesca

Astronomia 
 8502 Bauhaus – asteroide della fascia principale

Musica 
 Bauhaus – gruppo musicale britannico
 Bauhaus – gruppo musicale italiano
 Bauhaus (Push the Beat) – singolo dei Cappella del 1987

Persone 
 Phil Bauhaus – ciclista su strada tedesco